Dumoulin ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandre Dumoulin (* 1989), französischer Rugby-Union-Spieler
 Brian Dumoulin (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Charles Dumoulin (1500–1566), französischer Rechtsgelehrter
 Cyril Dumoulin (* 1984), französischer Handballtorwart
 Franck Dumoulin (* 1972), französischer Sportschütze
 Heinrich Dumoulin (1905–1995), deutscher katholischer Theologe und Religionswissenschaftler mit Zen-Buddhismus als Forschungsschwerpunkt
 Jozef Dumoulin (* 1975), belgischer Jazzpianist
 Michel Dumoulin (* 1950), belgischer Historiker
 Samuel Dumoulin (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Tom Dumoulin (* 1990), niederländischer Radrennfahrer

Dumoulin bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 F. Dumoulin, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Dumoulin-Inseln, Inselgruppe in Papua-Neuguinea
 Dumoulin-Inseln (Antarktika), Inselgruppe vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Dumoulin Rocks, Rifffelsen im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Du Moulin